Гребенец — топоним:

Беларусь 
 Гребенец — деревня, Червенский сельсовет, Червенский район, Минская область

Россия 
 Гребенец — деревня, Николо-Макаровское сельское поселение, Макарьевский район, Костромская область
 Гребенец — деревня, Шемятинское сельское поселение, Макарьевский район, Костромская область